Бенче:

 Бенче (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Бенче (місто) — місто, столиця провінції Бенче
 Бенче (Македонія) — село в Македонії